Příjmení Feldmann nese více různých osobností:

 Hans-Peter Feldmann (* 1941) – německý umělec a fotograf
 Otto von Feldmann (1873–1945) – německý důstojník a politik
 Zikmund Feldmann (1855–1917) – český průmyslník a podnikatel židovského původu

Podobné příjmení 
 Feldman

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení